Кубок Белоруссии по футболу 2022/2023 — 32-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране.

Формат 
Турнир стартовал в апреле 2022 года со стадии отборочного раунда. Вплоть до стадии 1/16 финала хозяином поля является команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяин поля определяется в результате жеребьёвки.

Матчи до стадии 1/8 финала (включительно) запланированы к проведению в 2022 году, 1/4 и более поздние — в 2023.

Финал турнира состоит из одного матча и играется на нейтральном поле.

Победитель соревнования примет участие в розыгрыше Лиги конференций сезона 2023/2024 со 2-го квалификационного раунда.

Представительство участников

Отборочные стадии

Предварительный раунд 
На этой стадии приняли участие:
 1 клуб КФК (коллектив физической культуры)
 74 клуба второй лиги (Д3) (все, кроме «ДЮСШ-Орша», «Серволюкс-Агро» (Межисетки) и минского «СДЮШОР БФСО Динамо»)

Жеребьёвка данной стадии турнира прошла 13 апреля 2022 года. Команды были распределены по регионам.

Полоцк-2019 прошёл в следующий раунд без игры.

32-й розыгрыш Кубка стартовал ещё до окончания предыдущего турнира, игры прошли с 30 апреля по 11 мая 2022 года.

 Брестская область

 Витебская область

 Гомельская область

 Гродненская область

 Могилёвская область

 Минская область

 Минск

Первый отборочный раунд 
На этой стадии приняли участие:
 38 победителей предварительного раунда. 

Пары команд определялись по регионам (один клуб из Брестской області сыграл с представителем Гродненской).
ФК Жлобин и Полоцк-2019 автоматически прошли во второй отборочный раунд турнира.

10 мая прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

Игры состоялись 14-15 мая 2022 года.

 Брестская область

 Витебская область

 Гомельская область

 Гродненская область

 Могилёвская область

 Минская область

 Минск

Второй отборочный раунд 
На этой стадии приняли участие:
 20 победителей первого отборочного раунда
 12 клубов Первой Лиги (Д2)

18 мая прошла жеребьёвка данной стадии турнира. Футбольный клуб «Шахтер-Петриков» не принимает участие в турнире так как является фарм-клубом солигорского «Шахтера».

Игры состоялись 28-29 мая 2022 года

Финальный этап

1/16 финала 
На этой стадии примут участие:
 16 победителей второго отборочного раунда
 16 клубов Высшей Лиги (Д1)

Игры запланированы на 21-23 июня 2022 года.

1/8 финала 
Впервые в истории Кубка Беларуси в 1/8 финала вышли только команды Высшей лиги.

Жеребьевка данной стадии состоялась 28 июня 2022 года. Часть поединков данной стадии прошли 30-31 июля, остальные были перенесены на конец ноября.

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 6 декабря 2022 года.

На этом этапе сильнейшие определяются по итогам двухматчевого противостояния. Игры состоялись в марте 2023 года.

1/2 финала 
Жеребьевка данной стадии турнира состоялась 14 марта 2023 года.
На этом этапе сильнейшие определяются по итогам двухматчевого противостояния.

Игры пройдут в 18-19 апреля и 9-10 мая 2023 года.

Финал 

Финальный матч турнира состоится на 28 мая на минском стадионе «Динамо».

Примечания

Ссылки 
 32-й Кубок Беларуси (2022/2023)

Белоруссия
2022/2023